Векки — фамилия. Известные носители:
 Векки, Вилльям (1948—2022) — итальянский футболист.
 Векки, Гвидо (1910—1997) — шведский виолончелист.
 Векки, Готтардо (1873—1923) — итальянско-шведский виолончелист.
 Векки, Джованни де (1536—1614) — итальянский художник.
 Векки, Натале (1917—1988) — итальянский борец.
 Векки, Орацио (1550—1605) — итальянский композитор.